VIVA World Cup 2008 (kobiety)
 VIVA World Cup 2008 (mężczyźni)